Louvigny pode referir-se a:

 Louvigny (Calvados), comuna francesa do departamento de Calvados;
 Louvigny (Mosela), comuna francesa do departamento de Mosela;
 Louvigny (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos; 
 Louvigny (Sarthe), comuna francesa do departamento de Sarthe.

Desambiguações de topônimos